Псарёв, Андрей:
 Псарёв, Андрей Вадимович (род. 1968) — диакон Русской православной церкви заграницей, клирик Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле; преподаватель Свято-Троицкой семинарии в Джорданвиле.
 Псарёв, Андрей Геннадьевич (род. 1970) — казахстанский хоккеист, тренер по вратарям.